William Feilding, I conte di Denbigh – politico e ufficiale inglese
 William Feilding, VII conte di Denbigh – nobile inglese